Loveren (Baarle-Nassau), een plaats in de gemeente Baarle-Nassau
Loveren (Bergeijk), een plaats in de gemeente Bergeijk
Loveren (Vught), een plaats in de gemeente Vught